Il doppio del torneo di tennis Family Circle Cup 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrici Gigi Fernández e Nataša Zvereva che hanno battuto in finale Katrina Adams e Manon Bollegraf 6-3, 6-1.

Teste di serie

 Gigi Fernández /  Nataša Zvereva (campionesse)
 Larisa Neiland /  Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)
 Jill Hetherington /  Kathy Rinaldi-Stunkel (quarti di finale)
 Zina Garrison /  Liz Smylie (secondo turno)

 Katrina Adams /  Manon Bollegraf (finale)
 Sandy Collins /  Katerina Maleeva (quarti di finale)
 Sandra Cecchini /  Patricia Tarabini (primo turno)
 Amanda Coetzer /  Inés Gorrochategui (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 1993